Danny Ocean – postać fikcyjna, bohater serii filmów zapoczątkowanych Ocean’s Eleven z 1960
 Danny Ocean – wenezuelski muzyk